Pryde ist der Familienname folgender Personen:

 David Pryde (1890–1959), britischer Politiker
 Josephine Pryde (* 1967), britische Künstlerin

Siehe auch:
 Pride
 Bryde